IFB steht für:
 IFB Inklusion durch Förderung und Betreuung, deutscher Wohltätigkeitsverein
 Illustrierte Film-Bühne, München, Programmheft (1946–1969)
 Institut für Bibliothekswissenschaft, Berlin
 Institut für Schulische Fortbildung und Schulpsychologische Beratung in Speyer, siehe Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz

 IFB Hamburg, siehe Hamburgische Investitions- und Förderbank
 International Freedom Battalion, Fremdenlegion der kurdischen Volksverteidigungseinheiten im syrischen Bürgerkrieg
 Internationaux de France de Badminton, Originalname der French Open (Badminton), der offenen internationalen Meisterschaften von Frankreich im Badminton
 Islamische Föderation Berlin
 Internationales Institut für Berufsbildung IFB in Mannheim

IfB steht für:
 Informationsmittel für Bibliotheken, bibliothekarische Fachzeitschrift
 Institut für Brasilienkunde in Mettingen

ifb steht für
 ifb – Institut zur Fortbildung von Betriebsräten
 Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg
 Batad Ifugao (ISO-639-3-Code), Varietät von Ifugao (Sprache), Nord-Luzon-Sprache auf den Philippinen

.ifb steht für:
 Internet Free Busy, Dateinamenserweiterung für CalDAV

Abkürzung